

Antropologia
 Tano o Tewa – gruppo di amerindi appartenenti al popolo Pueblo, che vivono in Nuovo Messico e Arizona

Geografia
Ghana
 Tano – fiume della regione di Brong-Ahafo, in Ghana
Giappone
 Tano – città del distretto di Aki, nella prefettura di Kōchi (Shikoku)
 Distretto di Tano – distretto della prefettura di Gunma (Kantō)

Musica 

 Tano – singolo del 2018 della cantautrice italiana Carmen Consoli

Onomastica
 Tano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Eugenio Tano – pittore e patriota italiano
Rocco Antonio Tano – attore italiano, meglio noto come Rocco Siffredi

Pagine correlate
 Tana